Ива́н Горбуно́в:
 Горбунов, Иван Валентинович (род. 1968) — российский государственный деятель. 
 Горбунов, Иван Владимирович (1924—2001) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-полковник.
 Горбунов, Иван Михайлович (1915—1953) — Герой Советского Союза.
 Горбунов, Иван Никифорович (1913—1989) — директор совхоза «Петропавловский», Герой Социалистического Труда.
Горбунов, Иван Петрович (1922—2013)  — советский генерал-майор.
 Горбунов, Иван Фёдорович (1831—1896) — русский прозаик, автор сцен из быта, рассказчик и актёр.